Wlasak ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Wlasak (* 1964), deutscher Designer
 Helmut Wlasak (1930–2012), österreichischer Kammerschauspieler, Opernregisseur und Theaterintendant